Hydra van Lerna, een waterslang uit de Griekse mythologie
Waterslang (Hydra), een sterrenbeeld 
muziek:
Hydra (Amerikaanse band), een muziekgroep
Hydra (Nederlandse band), een muziekgroep
Hydra (Within Temptation), muziekalbum uit 2014
Hydra (album), door Toto
Hydra (computerspel), een computerspel
Hydra spel console, een ontwikkelsysteem voor zelfgemaakte computerspelletjes, gebaseerd op de "Parallax Propeller" microcontroller
Hydra (eiland), een eiland in de Egeïsche Zee
Hydra (geslacht), een geslacht van zoetwaterpoliepen
Hydra (maan), een maan van Pluto
Hydra (schaakcomputer), een schaakcomputer
scheepvaart:
Hydra (schip, 2000), het eerste schip met een brandstofcel 
Hr.Ms. Hydra (1912), een voormalige Nederlandse mijnenlegger van de Hydraklasse.
Hr.Ms. Hydra (1992), een Nederlands duikvaartuig.
Hydraklasse, een voormalige Nederlandse scheepsklasse bestaand uit twee mijnenleggers.
Hydra (Grieks oorlogsschip), een Grieks oorlogsschip ten tijde van de Tweede Wereldoorlog.
HMS Hydra, een Britse mijnenveger van de Algerineklasse.
Hydra 70, een geleid wapen
HYDRA, een fictieve terroristische organisatie
ZV Hydra, een zwemvereniging uit de Nederlandse plaats Gemert
Een alternatieve titel van de film Zaat.